Gerbersbach ist ein Gewässername:
 Gerbersbach, Unterlaufname des Buchbächleins, rechter Zufluss der Schorgast vor Ludwigschorgast, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Gerbersbach, alter Oberlaufname bei Wimmental, Stadt Weinsberg des Sülzbachs, rechter Zufluss der Sulm bei Sülzbach, Gemeinde Obersulm, beide Orte im Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg

 Gerbersbach, Gewässer in Oelsnitz im Vogtlandkreis, Sachsen

Siehe auch:
 Gebersbach
 Gerberbach